Пала — средневековая династия буддийских монархов. Также может означать:

Фамилия 
 Пала, Ензана Дмитриевна (1939—2013) — государственный и общественный деятель.
 Пала, Искендер (род. 1958) — профессор турецкой диванной (османской) поэзии и автор романов-бестселлеров.
 Пала, Ондрей (род. 1984) — чешский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Пала, Петр (род. 1975) — чешский теннисист и тренер.
 Пала, Тусо (род. 1986) — южноафриканский футболист, полузащитник клуба «Суперспорт Юнайтед» и сборной ЮАР.

Топоним 
 Пала (мыс) — мыс на Адриатическом побережье Албании.
 Пала — река в России, в Медвежьегорском районе Карелии, приток Выга.
 Пала — река в России, в Приморском районе Архангельской области, приток Чидвии.
 Пала — озеро на острове Аунуу (Американское Самоа).
 Пала — древняя страна в Малой Азии.
 Пала — район в Португалии, округ Гуарда.
 Пала — район в Португалии, округ Визеу.
 Пала — индейская резервация народов луисеньо и купеньо, расположенная на юге штата Калифорния, США.
 Пала — административный центр индейской резервации Пала.
 Пала — город в Чаде.
 Пала — волость в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Пала — деревня в волости Пейпсиээре уезда Тартумаа, Эстония.
 Пала — деревня в волости Тюри уезда Ярвамаа, Эстония.
 Пала — деревня в волости Куусалу уезда Харьюмаа, Эстония.
 Пала — деревня в волости Козе уезда Харьюмаа, Эстония.

Другое 
 Пала — разновидность сабли.
 Пала — вымышленный остров, которому посвящён последний роман Олдоса Хаксли «Остров».

См. также 
 Пала д'Оро
 Палау